Зелёновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Быковском муниципальном районе Волгоградской области. Административный центр — посёлок Зелёный.

География 
Расположено в западной части Быковского района, на левом берегу Волгоградского водохранилища.

Площадь сельского поселения составляет 6310 гектар, из которых 4590 га (по состоянию на 2008 год) приходится на сельхозугодья и 295 га занимает застройка (по состоянию на 2008 год).

Граничит:
 на юге — с Верхнебалыклейским сельским поселением;
 на востоке — с Солдатско-Степновским сельским поселением;
 на севере — с Побединским сельским поселением;
 на западе — с Дубовским районом.

Население

Состав сельского поселения

Администрация 
Глава — Шиповская Ирина Яковлевна (c 2014 года);
Телефон/факс: 8(84495) 3-55-42
Адрес администрации: 404067, Волгоградская область, Быковский район, п. Зеленый, ул. Сиреневая, 7.
e-mail: bykzelenii@ya.ru

Транспорт 
Территорию сельского поселения пересекает в направлении северо-восток↔юго-запад автомобильная дорога регионального значения .

Протяженность автодорог местного значения — 5,7 км.

Примечания

Ссылки 
 

Муниципальные образования Быковского района
Сельские поселения Волгоградской области